El Condado de Jasper es el nombre asignado a ocho condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Jasper (Georgia)
 Condado de Jasper (Illinois)
 Condado de Jasper (Indiana)
 Condado de Jasper (Iowa)
 Condado de Jasper (Misisipi)
 Condado de Jasper (Misuri)
 Condado de Jasper (Carolina del Sur)
 Condado de Jasper (Texas)